Лоренцсон — фамилия. Известные носители:

 Лоренцсон, Мартин — шведский футболист, правый защитник клуба «Отвидаберг».
 Лоренцсон, Юрий Евгеньевич — советский гребец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр. Мастер спорта СССР международного класса. Участник пяти Олимпиад.